Васи́лий Фёдорович Присяжню́к () — архитектор. Заслуженный архитектор Украины, главный архитектор Житомира (1976—1983), главный архитектор г. Киева (2006—2009). Лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры (1993, 2003).

Биография 
В 1971 году окончил Киевский инженерно-строительный институт. С 1983 года живёт в Киеве. С 2010 года на должности первого заместителя начальника и главного архитектора «Института генерального плана г. Киева».

Проекты 
 Реконструкция Старого бульвара в Житомире.
 Разработка генеральной схемы планирования Украины.

Ссылки 
 Присяжнюк Василий Федорович
 Василий Присяжнюк: «Киев будет развиваться планомерно…»
 Лариса СКОРИК: «Инвесторам нужно прививать архитектурный вкус»
 Как застроят центр Киева?

Главные архитекторы Киева
Архитекторы Киева
Архитекторы СССР
Архитекторы Украины
Выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры